Па́уль Я́коб До́йссен (, 7 января 1845, Обердрайс — 6 июля 1919, Киль) — немецкий востоковед и санскритолог, крупнейший исследователь упанишад.

Биография 
Пауль Дойссен родился в 1845 году в Обердрайсе, Рейнская провинция, в семье пастора Адама Дойссена, в которой кроме него было ещё семь детей. Обучался сначала вместе с Фридрихом Ницше в Шульпфорте возле Наумбурга. В период с 1864 по 1881 год он учился в университетах Бонна, Тюбингена и Берлина. Изучал санскрит под руководством Х. Лассена и И. Гильдемайстера, классическую филологию и теологию. В 1869 году получил звание доктора философии, защитив в Марбурге диссертацию по философии Платона. В 1869—1872 годах преподавал в гимназиях Миндена и Марбурга; в 1872—1880 годах был воспитателем в русских семьях в Женеве, Ахене и Тернах (имение князя Щербатова около Харькова). В это же время, в 1875—1879 годах, преподавал как приват-доцент санскрит и философию в Женевском университете и философию в Политехнической школе в Ахене. В 1881 году он был назначен приват-доцентом в Берлинском университете, в 1887 году — экстраординарным профессором; с 1889 по 1919 год работал в качестве ординарного профессора в университете Киля.

Санскритом и индуизмом Дойссен увлёкся после лекции профессора Х. Лассена, посвящённой «Шакунтале». Одной из первых его научных работ стали «Элементы метафизики» (1877). В 1883 году Дойссен издал работу, касающуюся веданты, а уже в 1887 году последовал перевод Веданта-сутр, принадлежащих данной философской школе Индии. Особую известность получил его сборник переводов с санскрита «Шестьдесят упанишад Вед» (1897), который он посвятил Артуру Шопенгауэру, продолжателем дела которого считал себя. Также занимался написанием многотомной «Истории философии». Дойссен много путешествовал. Так, в 1892—1893 годах совершил поездку по большей части Индии. В 1904 году он опубликовал свои впечатления от поездки.

Находившийся под сильным влиянием Артура Шопенгауэра, Дойссен был однокашником и другом Фридриха Ницше и Свами Вивекананды. В 1911 году он основал Шопенгауэровское общество (); также профессор Дойссен являлся с 1912 года и вплоть до своей смерти первым редактором научного журнала «Schopenhauer Yearbook» (), в то же время работая над изданием трудов Шопенгауэра.

Труды Пауля Дойссена, получившие известность среди прочего и в Индии, были переведены на многие языки, в том числе и на санскрит, и оказали существенное влияние на становление неоиндуизма (в первую очередь на Свами Вивекананду). В 1904 году ему был пожалован Орден Красного орла 4-й степени.

Труды 

 Die Elemente der Metaphysik (1877) — «nebst einer Vorbetrachtung über das Wesen des Idealismus» — 6. Auflage (1919)
 Das System des Vedânta. Nach den Brahma-Sûtra’s des Bâdarâyana und dem Commentare des Çankara über dieselben als ein Compendium der Dogmatik des Brahmanismus vom Standpunkte des Çankara aus (1883)
 Die Sûtra’s des Vedânta oder die Çariraka-Mimansa des Badarayana nebst einem vollständigen Kommentare des Çankara. Aus dem Sanskrit übersetzt (1887)
 Allgemeine Geschichte der Philosophie unter besonderer Berücksichtigung der Religionen (1894ff.):
 Band I, Teil 1: Allgemeine Einleitung und Philosophie des Veda bis auf die Upanishad’s (1894)
 Band I, Teil 2: Die Philosophie der Upanishad’s (1898)
 Band I, Teil 3: Die nachvedische Philosophie der Inder (1908)
 Band II, Teil 1: Die Philosophie der Griechen (1911)
 Band II, Teil 2,1: Die Philosophie der Bibel (1913)
 Band II, Teil 2,2: Die Philosophie des Mittelalters (1915)
 Band II, Teil 3: Die neuere Philosophie von Descartes bis Schopenhauer (1917)
 Sechzig Upanishad’s des Veda (1897)
 Erinnerungen an Friedrich Nietzsche (1901)
 Erinnerungen an Indien (1904)
 Vedânta und Platonismus im Lichte der Kantischen Philosophie (1904)
 Vedânta, Platon und Kant (1917)
 Mein Leben (1922)

Издания на русском языке 
 Дейссен, Пауль. Веданта и Платон: В свете кантовой философии / Перевод Михаила Сизова. — М.: Мусагет, 1911. — 42, [8] с.

Комментарии

Примечания

Литература 
 

Индологи Германии
Санскритологи Германии
Философы Германии
Переводчики с санскрита
Переводчики на немецкий язык
Преподаватели Кильского университета